Michela Belmonte (eigentlich Michela Beomonte; * 30. Oktober 1925 in Padua; † Juli 1978 in Alicante, Spanien) war eine italienische Schauspielerin.

Leben 
Belmonte, die jüngere Schwester der erfolgreichen Schauspielerin Maria Denis, besuchte das Kunstgymnasium und hatte in den Jahren 1942 und 1943 eine kurze Kinokarriere, die ohne große Anerkennung blieb. Die elegante, niedliche und ein wenig kühl wirkende Darstellerin feierte ihr Debüt in einem ausgesprochenen Männerfilm, Roberto Rossellinis Un pilota ritorna, der ihr nicht viel Gelegenheit zum Spielen gab, jedoch genug, um Aufmerksamkeit zu erregen. In Mario Mattòlis I tre aquilotti war sie dann die zurückhaltende Verlobte eines Luftwaffenkadetten, in Il nostro prossimo verkörperte sie die für die Komödien dieser Zeit typische Angebetete und spielte neben Theatergrößen wie Antonio Gandusio, Rina Morelli und Paolo Stoppa.

Nach diesen drei Auftritten beendete Belmonte – aus unbekanntem Grund – ihre schauspielerische Laufbahn. Später soll sie sich der Archäologie zugewandt und dazu veröffentlicht haben, was sich nicht bestätigen lässt.

Filmografie 
 1942: Un pilota ritorna
 1942: I tre aquilotti
 1943: Il nostro prossimo

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmschauspieler
Italiener
Geboren 1925
Gestorben 1978
Frau